Мисс Вселенная 1952 () — первый конкурс из последующих за ним ежегодных конкурсов «Мисс Вселенная» состоялся 28 июня 1952 года в городе Лонг-Бич, Калифорния, США. Тридцать участниц боролись за корону победительницы. Победила восемнадцатилетняя Арми Куусела из Финляндии, которая была коронована актрисой Пайпер Лори.

Результаты

Специальные награды 

^ Поскольку конкурсы «Мисс Вселенная» и «Мисс США» проводились совместно, кандидатки обоих состязаний имели право претендовать на специальные награды.

Участницы

Судьи 
 Мило Андерсон
 Арлин Дал
 Роберт Голдштейн
 Самюэль Хевенрич
 
 Констанс Мур
 Роберт Палмер
 Гилберт Роланд
 Якка Саламунич
 Винсент Тротта

Дополнительно 
  Уругвай: Роза Адела «Ненела» Прунелл была заменена на Глэдис Рубио Фахардо.
 Эйлин Чейз (Великобритания) ранее участвовала в конкурсе «Мисс Мира 1951», заняв пятое место.
 Анн-Мари Тистлер (Швеция) через несколько месяцев после «Мисс Вселенной» приняла участие в конкурсе «Мисс Европа 1952», но не добилась успеха.

См. также 
 Мисс Мира 1952
 Мисс США 1952

Примечания

Ссылки 
 Miss Universe official website
 Judges
 Видео:
 YouTube Miss Universe 1952 — 1st Pageant
 YouTube Documentary
 YouTube Images of Miss Universe 1952

1952
События 28 июня
Июнь 1952 года
1952 год в Калифорнии
Лонг-Бич